Восточный регион — административно-территориальная единица:
 Восточный регион (Буркина Фасо)
 Восточный регион (Камерун)
 Восточный регион (Северная Македония)
 Восточный регион (Сингапур)